Vrånggöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vrånggölen (Kristbergs socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Vrånggölen (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 
Vrånggölen (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn